Magnolia Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Magnolia Cemetery (Alabama) in Mobile, Mobile County
 Magnolia Cemetery (Beaumont, Texas) in Beaumont, Jefferson County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Magnolia Cemetery (Louisiana), ID-Nr. 85000161
 Magnolia Cemetery (Charleston County, South Carolina), ID-Nr. 78002502
 Magnolia Cemetery (Darlington County, South Carolina), ID-Nr. 94001133
 Magnolia Cemetery (Greenwood County, South Carolina), ID-Nr. 04000590